The Kicks – serie di romanzi scritti da Alex Morgan
 The Kicks – serie televisiva tratta dall'omonima serie di romanzi